Sezona Formule 1 1979 je bila trideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 21. januarja 1979 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 7. oktobra 1979 s petnajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Južnoafričan Jody Scheckter, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1979.

Rezultati

Velike Nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1979
1979 v športu